Cerro Magueyes bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Mexiko:
 Cerro Magueyes (Durango)
 Cerro Magueyes (Michoacán)
 Cerro Magueyes (Tamaulipas)
 Cerro Magueyes (Zacatecas)

in den Vereinigten Staaten:
 Cerro Magueyes (Comerío, Puerto Rico)	
 Cerro Magueyes (Corozal, Puerto Rico)	
 Cerro Magueyes (San Juan, Puerto Rico)